Боевой транс — термин, обозначающий изменённое состояние сознания людей, участвующих в боевых действиях. В этом состоянии боец не чувствует страха («афобия») и боли («анальгезия»). Кроме этого, в состоянии боевого транса все члены группы теряют свою индивидуальность и действуют как единое целое.

В состоянии боевого транса человек способен проявить крайние формы альтруизма (например, пожертвовать своей жизнью для спасения товарищей), но также и крайние формы агрессивности (например, участвовать в массовых убийствах). Состояние боевого транса может возникнуть спонтанно, в экстремальной ситуации (например, у матери, защищающей своего ребёнка) или быть вызвано с помощью особых приёмов. Примером этих приёмов являются строевой шаг, пение хором и барабанный бой. Иногда также применяются психотропные вещества.

Термин 

Термин «боевой транс» () был предложен этнографом Иосифом Миндиевичем Жорданией.

Роль в эволюции 
Иосиф Жордания предположил, что способность входить в состояние боевого транса появилась у гоминид благодаря естественному отбору. Эта способность стала решающим фактором, помогающим группам гоминид защищаться от крупных хищников.

С точки зрения И. Жордании, когда гоминиды стали расселяться на открытых пространствах Африки, они были слишком малы и слабы и не могли в одиночку противостоять крупным африканским хищникам. Однако находясь в состоянии боевого транса, они могли напугать даже большое и сильное животное, поскольку в этом изменённом состоянии сознания в их поведении не проявлялось боязни, а их синхронные жесты и крики вызывали страх у хищника. Находясь в состоянии боевого транса, они теряли ощущение своей индивидуальности, забывали о личной безопасности и действовали исключительно в интересах группы.

Боевой транс и происхождение искусства 

Предполагается, что ритуализированное введение в состояние боевого транса было основано на хоровом пении, танцах и особой раскраске тела. И. Жордания предполагает, что это может служить объяснением возникновения и развития различных видов искусства. Возможно, боевой танец вводит воина в состояние транса отчасти благодаря тому, что круговые движения головой и учащённое дыхание имеют легкий гипнотический эффект. Синхронные танцевальные движения также способствуют возникновению группового транса. Английский психолог Хэвлок Эллис писал в 1923 году:

«Все, кто наблюдал жизнь диких племён, замечают, что танцоры, принимающие участие в пляске, действуют в удивительной гармонии; они в каком-то смысле сливаются в единое существо, одушевлённые общим порывом. Так проявляется социальное объединение. Вне войны, танец является важнейшим способом создать эту социальную солидарность в жизни племени; с другой стороны, это лучший метод подготовки к войне.»

В истории 

В древнегреческом эпосе состояние боевого исступления обозначалось словом λύσσα («лисса») от λύκος — «волк», то есть «ярость воителя, который благодаря ей становится неуязвимым и уподобляется волку или псу». Позже смысл этого слова изменился, оно больше не обозначало воинскую доблесть, но продолжало относиться к священному исступлению. Это состояние исступления сопровождалось не только «бешенством», но и потерей осознания своего «Я» и ощущением подчинения чужой (божественной) воле: «Отвагу, позволявшую воину совершать столь блестящие подвиги, он черпал в своего рода экзальтации, воинском неистовстве (λύσσα), в которое он был ввергнут помимо своей воли, вдохновленный богом (μένος)».

В «Илиаде» слово λύσσα и его производные трижды относятся к Гектору (I 239; 305; N 53) и однажды к Ахиллу (Ф 542—543), то есть к самым выдающимся героям обеих воюющих сторон. Лучшее описание состояния, называемого λύσσα, содержится в стихах 237—239 IX песни «Илиады»: «Гектор же, весьма кичась силой, ужасно неистовствует, уповая на Зевса, и ни во что не ставит ни мужей, ни богов, ведь его охватила мощная λύσσα.»
В Древнем Риме это состояние воинственного исступления обозначалось выражением furor heroicus. При этом слово furor означает «бешенство», «ярость», или «неистовство».

Имя скандинавского бога Одина (Вотана или Водана), покровителя воинов-берсерков, предположительно происходит от слова wut или wuot («бешенство»). В «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусона говорится: «О́дин (покровитель мужских союзов) сделал так, что его мужи сражались в битве без панцирей и были безумны (galnir), как псы или волки … это называлось свойством берсеркера Þat er kallaðr berserksgangr)». («Сага об Инглингах», гл. VI). Один был покровителем не только воинов, но и скальдов: «Экстатическая природа смерти сближает воина с вдохновенным поэтом, шаманом или провидцем».

В древнейшей кельтской поэзии выдающийся воин тоже иногда именуется «яростным (бешеным) псом». Например, в отрывке из ранней ирландской генеалогической поэмы говорится: «три внука Байскне … яростные псы (condai fergga)». Кухулин также неоднократно называется «ярым псом».

В военном деле 
Феномен боевого транса находит применение главным образом в военном деле. То, что называется «боевым духом» солдат, зависит в первую очередь от того, насколько они способны входить в состояние боевого транса во время сражения. Эта способность развивается благодаря соответствующей психологической подготовке бойцов.

В традиционных обществах целью воинской инициации являлось радикальное изменение сознания путем погружения в состояние транса с помощью особых практик посвящения: нанесения болезненных ударов, целенаправленного голодания во время проведения ритуала и т.д.. Барбара Эренрейх пишет о том, что для превращения в воина необходимо полное изменение личности, потеря своего прежнего „я“ и превращения в совсем другого человека. Иногда воин даже называл себя новым именем. В небольших традиционных сообществах эта трансформация обычно сопровождалась ритуальным барабанным боем, плясками, воздержанием от еды и временным отказом от сексуальных отношений. Все это было предназначено для того, чтобы юноша стал способен войти в мир воинов.. 

Для входа в состояние боевого транса (например, у скандинавских берсерков) использовалось также самовнушение, предназначенное для отождествления себя с тем или иным сильным хищным животным (медведем, волком и т. д.). В этом смысле боевой транс берсерка (Berserkergang) близок к шаманическому трансу, поскольку в обоих случаях изменённое состояние сознания сопровождается ощущением «переселения в тело зверя».

Субъективное восприятие состояния боевого транса 
Изменённое состояние сознания, возникающее во время боя, хорошо известно тем, кто участвовал в сражениях — как в традиционных сообществах, так и в современных западных странах. Вот одно из описаний субъективных ощущений боевого транса:

Я думаю, что многие ветераны войны, если они честны с самими собой, признают, что опыт совместного усилия в бою… был великим моментом в их жизни. Их «я» незаметно превращается в «мы», «мой» и «моя» становятся «нашими», и собственная участь перестает быть центром всего…. Может быть, я упаду, но я не умру, ведь то, что реально во мне, продолжается и живёт в моих товарищах, за которых я отдал мою жизнь.

Эрнст Юнгер в своих воспоминаниях также описывает состояние, напоминающее боевой транс:

Со смешанным чувством, вызванным жаждой крови, яростью и опьянением, мы тяжело, но непреклонно шагали, надвигаясь на вражеские линии. Я шел вдали от роты, сопровождаемый Финке и одним новобранцем по имени Хааке. Правая рука сжимала рукоять пистолета, левая — бамбуковый стек. Я кипел бешеным гневом, охватившим меня и всех нас самым непостижимым образом. Желание умерщвлять, бывшее выше моих сил, окрыляло мои шаги. Ярость выдавливала из меня горькие слезы.
Чудовищная воля к уничтожению, тяжелым грузом лежавшая над полем брани, сгущалась в мозгу и погружала его в красный туман. Захлебываясь и заикаясь, мы выкрикивали друг другу отрывистые фразы, и безучастный зритель, наверно, подумал бы, что нас захлестнул переизбыток счастья.

Методы создания состояния боевого транса 
Военные командиры издавна применяют различные методы, предназначенные для введения в состояние боевого транса. Использование «боевых кличей» является универсальным для всех человеческих сообществ. Китайские солдаты, сражавшиеся в армии Сунь-цзы (в VI или, по другим источникам, в IV веке до н. э.), входили в состояние транса, наблюдая, как танцоры вращают сабли.

По словам Плутарха, Ликург Спартанский использовал музыку для введения своих воинов в особое состояние сознания:
Когда построение боевой линии заканчивалось, царь… флейтистам приказывал играть Касторов напев и одновременно сам затягивал походный пеан. Зрелище было величественное и грозное: воины наступали, шагая сообразно ритму флейты, твердо держа строй, не испытывая ни малейшего смятения — спокойные и радостные, и вела их песня. В таком расположении духа, вероятно, ни страх ни гнев над человеком не властны; верх одерживают неколебимая стойкость, надежда и мужество, словно даруемые присутствием божества..

Мориц Оранский ввел в своей армии синхронный строевой шаг под ритмичную музыку. В дальнейшем этот прием распространился по всей Европе и стал обязательной частью военной подготовки. Маршал Мориц Саксонский (1696—1750) писал:

«В чём заключается военное искусство? Заставьте солдат шагать в ногу. Здесь весь секрет: это военный шаг римлян. Для этого введены марши, и именно для этого используется барабанный бой… Кто из нас не видел, как люди танцуют всю ночь, беспрестанно подпрыгивая и подскакивая? Заставим человека танцевать без музыки хотя бы четверть часа и посмотрим, сможет ли он это сделать. Это доказывает, что музыка имеет тайную власть над нами, она подготавливает органы нашего тела к действию и уменьшает усталость во время действия».

Мориц Саксонский также отмечал, что любое ритмичное движение может синхронизировать поведение группы и заставить её вести себя как единое целое:

«Я часто видел, что когда знамя развевается на ветру, все солдаты идут в ногу, не стремясь сознательно к этому и не осознавая этого».

В современных армиях для подготовки к бою широко применяется «тяжелая» ритмичная музыка (в основном тяжелый рок), и иногда даже групповые танцы.

Боевой транс и психоактивные вещества 
Греческие гоплиты перед битвой опьяняли себя вином, ацтеки применяли для этой цели алкогольный напиток из ферментированного сока агавы (пульке), а скифские воины использовали наркотическое действие конопли. Скандинавские берсерки, по некоторым теориям, перед битвой опьяняли себя мухомором (Amanita muscaria) или большим количеством алкоголя.

Боевой транс как реакция на опасность 
Возможно также, что феномен боевого транса является разновидностью околосмертного переживания. Эти два состояния возникают в ситуации, когда жизнь индивида подвергается опасности. Они обладают следующими сходными проявлениями:
 быстрота реакций и мыслительных процессов;
 эйфория, отсутствие страха и чувства боли;
 ощущение «выхода из тела» (индивид воспринимает себя как «чистую энергию, не ограниченную телесной оболочкой»). Иногда также собственное тело кажется лёгким, призрачным, обладающим нечеткими контурами;
 потеря ощущения своего «малого Я» и чувство слияния с коллективным «большим Я».

Некоторые исследователи предполагают, что состояние боевого транса является защитным механизмом типа диссоциации. В состоянии диссоциации происходит «расщепление психики», что позволяет индивиду не допускать до сознания травмирующие эмоции и ощущения (страх, боль).

См. также 
 Furor Teutonicus
 Амок
 Берсерки
 Боевой дух
 Боевой клич
 Военная музыка
 Военная подготовка
 Военная психология
 Групповая динамика
 Изменённое состояние сознания
 Ка-матэ
 Поток (психология)
 Строевой шаг
 Транс (психическое состояние)
 Трансовое расстройство
 Хака (танец)
 Хасапико
 Храбрость

Примечания

Ссылки 
 Jonathan Pieslak on the role of music in Iraq War

Трансовые состояния
Психофизиология
Военная психология